I Should Worry – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Ramo Films
I Should Worry – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Royal Film Company
I Should Worry – cortometraggio di animazione del 1915 diretto da Vincent Colby
Woo, Woo! (I Should Worry) – film del 1945 diretto da Jules White